Balance steht für:

 Gleichgewicht, siehe Balancieren
 Balance (Film), deutscher Puppentrickfilm von Christoph und Wolfgang Lauenstein (1989)
 Balance (Album), Musikalbum der deutschen Rockgruppe Karat (1997)
 Balance (Van-Halen-Album), Musikalbum der US-Band Van Halen (1995)
 Balance (Einheit), belgisches Gewichtsmaß für Steinkohle
 Eigenschaften einer Datenstruktur, siehe Balancierter Baum
 La Balance – Der Verrat, französischer Polizeifilm (1982)

Personen:
 John Balance, eigentlich Geoffrey Laurence Rushton (1962–2004), britischer Musiker

Siehe auch:
 Balance of Power
 Balancer
 Balancier
 Ballance
 Gleichgewicht
 Waage (Begriffsklärung)